Эльф () — порода кошек, выведенная в 2006 году. Гибрид американского керла и канадского сфинкса.

История 
Кошка эльф является американкой по своему происхождению. В США в 2006 году селекционер Карен Нельсон и её подруга Кристен Лидом захотели создать нечто новое, что в итоге у них и получилось, результатом их долгой и экспериментальной работы стала порода «эльф». Представители породы, как принято считать, появились в результате частого скрещивания двух пород домашних кошек. В итоге кошка Эльф что-то среднее между американским керлом и сфинксом, которых и принято считать прародителями породы.

Название порода получила за свои необычные изогнутые уши.

Но по сей день порода так и не получила признания ни в одной системе.

Описание 
Главная особенность и отличительная черта данной породы это необыкновенные уши, они широкие у основания и суженные к концу, при этом они еще и плавно загнуты в дугу на своих кончиках.

Глаза у эльфов формы ореха, располагаются на мордочке немного под углом.

Тело у представителей породы среднее по размеру. Эльфы, рожденные в первых поколениях зачастую наследуют от керлов шерсть, последующие же поколения рождаются лысыми, исключения представляют особи, у которых можно найти шерсть на конечностях, таких как лапы, хвост и уши. Тело гибкое и имеет довольно много складочек. Еще одной интересной особенностью могут стать усы и брови, которых вовсе может и не быть, а в тех редких случаях, когда они есть, то присутствуют исключительно в виде одиночных волосков. При ощупе эльфов, оно напоминает кашемир.

Окрас 
Окрас кожи у этой породы может быть любой, помимо этого на коже может присутствовать рисунок.

Характеристики 
По характеру это очень ласковые и приветливые кошки, они отлично ладят с членами семьи и с детьми, даже самыми маленькими. Помимо этого эльфы очень общительные и любящие внимание. Сообразительные они быстро находят общий язык со всеми, если у вас есть в доме собака, они и к ней найдут подход. Представители породы хотят участвовать во всех делах хозяина, так как обладают природным любопытством. Ко всему прочему эльфы любят спать со своими хозяевами, очень любят комфорт и тепло.

На сегодняшний день из-за того, что порода слишком молодая, не удалось выявить её предрасположенности к каким-либо болезням, так же неизвестно, сколько живут такие коты.

Содержание 
Из-за отсутствия шерсти за кошкой следует следить, чтобы кошка не поцарапалась или не поранила себя. Купать кошек следует каждую неделю. Чистка ушей тоже должна стать привычной процедурой наравне с купанием.

Ко всему прочему бытует мнение, что на кошек породы эльф не бывает аллергии у людей, но бесшерстность не является гарантией этого, аллергия может быть на кошачий белок (слюну, кожу и другие выделения).

Разведение 
Представителей кошек породы эльф можно вязать с канадскими сфинксами. Но наиболее ценными считаются котята полученные от вязок между представителями породы «эльф».

При вязках эльфа со сфинксом половина котят рождается прямоухими, половина с закрученными ушками.

При вязках эльфа с эльфом все котята рождаются с закрученными ушками.

В одном помете может родиться от 1 до 7 котят.

См. также 
 Породы кошек

Ссылки 
 Elf cats 
 Hairless Cats 
 Кошки породы Эльф в России

Породы кошек